Све́рдруп () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Свердруп, Георг (1770—1850) — норвежский государственный деятель
 Свердруп, Георг (1848—1907) — президент аугсбургской семинарии
 Свердруп, Георг — сын предыдущего, также президент аугсбургской семинарии (с 1911 по 1937)
 Свердруп, Джордж — менеджер по технологиям Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (США)
 Свердруп, Лейф Юхан (1898—1976) — американский инженер и генерал норвежского происхождения
 Свердруп, Отто (1854—1930) — норвежский полярный мореплаватель и исследователь
 Остров Свердрупа — остров в Карском море
 Острова Свердрупа — острова в море Линкольна
 Свердруп (лунный кратер)
 «Otto Sverdrup» (F 312) — норвежский фрегат типа «Фритьоф Нансен»
 Свердруп, Харальд Ульрик (политик) (1813—1891) — норвежский священник и политик
 Свердруп, Харальд Ульрик (1888—1957) — норвежский океанограф и метеоролог
 Свердруп — единица измерения объёмного транспорта (расхода)
 Свердруп, Харальд (писатель) (1923—1992) — норвежский писатель и поэт
 Свердруп, Эйнар (1895—1942) — норвежский горный инженер и бизнесмен
 Свердруп, Эрлинг (1917—1994) — норвежский статистик
 Свердруп, Юхан (1816—1892) — норвежский политический деятель
 Свердруп, Якоб (1845—1899) — норвежский священник и политик

Топонимы 
 Свердруп — группа островов на севере Канадского Арктического архипелага.
 Свердруп — тауншип в штате Северная Дакота.
 Свердруп — тауншип в штате Южная Дакота.
 Свердруп — тауншип в штате Миннесота (США).

Прочее 
 Свердруп — крупный ударный кратер в районе Южного полюса Луны.